Вооружённые силы Китайской Республики
 Вооружённые силы Китайской Народной Республики